Borów (gemeente)
 Borów (powiat Strzeliński)
 Borów Polski